— японский писатель.

В возрасте 23 лет Нисимура познакомился с произведениями писателя Фудзисавы Сэйдзо. Собирание произведений и памятных вещей Фудзисавы мотивировало его к написанию собственных литературных произведений. За свой дебютный роман «Анкё-но ядо» в 2007 году Нисимура получил литературную премию имени Номы для новых авторов. В 2010 он был награждён премией имени Рюноскэ Акутагавы за роман «Каторжный поезд» (苦役列車). Также он номинировался на литературную премию имени Ясунари Кавабаты. Творчество Нисимуры, взявшее за образец произведения Фудзисавы, представляет собой развитие жанра японского романа сисёсэцу (также называемого «повестями о себе», «I-Novel»).

Скончался 5 февраля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
  『週刊文春』2011年2月24日「新・家の履歴書」
  2011年10月14日『スタジオパークからこんにちは』（NHK総合）における西村の発言。
  ワタナベエンターテインメントのウェブサイトの当該ページ 

Писатели Японии XXI века
Эссеисты Японии
Эссеисты по алфавиту
Лауреаты премии Акутагавы